Лимнохори може да се отнася за:

 Пурлида, днес Лимнохори, село в дем Долна Джумая, Гърция;
 Свети Тодор, днес Лимнохори, село в дем Суровичево, Гърция.